

Sigle 
 Socijaldemokrati Hrvatske  – antico partito politico croato
 Succinate dehydrogenase  – succinato deidrogenasi (ubichinone)
 Synchronous Digital Hierarchy  – protocollo di rete di livello fisico usato per le trasmissioni dati in reti geografiche.
 Subtitles for the Deaf and Hard-of-hearing – in un video, identifica la traccia di sottotitoli per audiolesi o ipoudenti

Codici 
 SDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Rosa de Copán (Honduras)
 sdh – codice ISO 639-3 della lingua curda meridionale